Baumsteiger bezeichnet

 eine Amphibiengattung innerhalb der Familie der Baumsteigerfrösche, siehe Baumsteiger (Froschgattung) (Dendrobates)
 eine Vogelfamilie, siehe Baumsteiger (Vögel) (Dendrocolaptidae)